Angleichung bezeichnet:
 Assimilation (Phonologie), Sprachlautveränderungen in der Phonologie 
 die Anpassung von Rechtsnormen für Sachverhalte mit Auslandsbezug im Kontext des Internationalen Privatrechts